Карпе́нко Микола — українське прізвище. 

Відомі носії
 Карпенко Микола Григорович — радянський військовик.
 Карпенко Микола Іванович (1925—2007) — український поет та перекладач
 Карпенко Микола Михайлович — педагог, заслужений працівник культури України, очільник «Дніпропетровського театрального училища» та «Дніпропетровського театрально-художнього коледжу».
 Карпенко Микола Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карпенко Микола Пилипович ( 1950) — український педагог, журналіст
 Карпенко Микола Петрович ( 1942) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Карпенко Микола Юрійович — український науковець, кандидат технічних наук, доцент кафедра прикладної математики та інформаційних технологій ХНУМГ.

Див. також 
 Нікаро-Карпенко Микола Йосипович — радянський архітектор, художник, сценограф, аквареліст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок